L'haplogrup BR del cromosoma Y humà també conegut com a haplogrup YxA és un haplogrup format a partir de l'haplotip (SRY10831.1 (SRY1532), M42, M94, M139, M299) del cromosoma Y humà.

L'haplogrup BR es va separar de l'haplogroup A fa 55.000 anys, probablement originant-se al nord-est de l'Àfrica. Conté tots els humans vius excepte els que pertanyen a l'haplogrup A.

BR